Starkenburg (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Starkenburg (provincie), een voormalige provincie in het Duitse Hessen
Starkenburg (burcht), een burcht in de Duitse deelstaat Hessen

Personen
Ilse Starkenburg, een Nederlandse schrijfster